

Fisica 
 Compressione (fisica) – il processo mediante il quale si ottiene un aumento della pressione di un corpo
Compressione (meccanica) – uno degli sforzi elementari monoassiali normali alla superficie di riferimento al quale può essere sottoposto un corpo
 Compressione (motore) – nella tecnica dei motori, fase di lavoro del pistone

Informatica e teoria dei segnali 
 Compressione dei dati – in informatica e telecomunicazioni, tecnica di elaborazione dati che, attuata a mezzo di opportuni algoritmi, permette la riduzione della quantità di bit necessari alla rappresentazione in forma digitale di un'informazione
 Compressione multimediale
 Compressione dell'immagine
 Compressione audio digitale
 Compressione video digitale
 Compressione della banda
 Compressione del livello audio – processo che modifica l'intervallo dinamico di un segnale audio

Altri progetti